Jamul kan syfta på följande platser:

Indien 

 Jāmul, ort, Chhattisgarh, Durg,

USA 

 Jamul, Kalifornien, ort, San Diego County, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar